Parachute, paracaídas en los idiomas inglés y francés, puede hacer referencia a:

 Parachute, videojuego para Atari 2600.
 Parachute, videojuego para iPod.
 Parachute, una población en Colorado, Estados Unidos.
 Parachute, grupo musical de Virginia, Estados Unidos.
 Parachute, un álbum del grupo Guster.
 Parachute, un álbum del grupo The Pretty Things.
 Parachute, una canción de Cheryl Cole.
 Parachute, una canción de Sean Lennon.